Oteiza kan syfta på:

 Oteiza (släkte) – ett släkte av korgblommiga växter
 Oteiza (kommun i Spanien) – en kommun i Spanien